Adri Voorting (1931-1961), een Nederlands wielrenner en broer van Gerrit Voorting
 Gerrit Voorting (1923), een Nederlands wielrenner, winnaar van een zilveren Olympische medaille in 1948 en broer van Adri Voorting